't Waliën (Winterswijk), voormalige niet erkende havezate
't Waliën (Warnsveld), landgoed en landhuis